El término regla (y su plural, reglas), derivado del latín regula, puede hacer referencia, ya sea para medir o calcular algún objeto asimétrico en esta enciclopedia:

En la conducta humana
 a la regla, la norma a la que debe ajustarse el comportamiento humano;

En los instrumentos de cálculo y medición
 a la regla graduada, también simplemente regla, un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular que incluye una escala graduada dividida en un número determinado de unidades de longitud;
 a la regla de albañilería o reglón, un tipo de regla gruesa y larga empleada en albañilería para tomar distancias;
 a la regla de cálculo, un instrumento de cálculo que dispone de varias escalas numéricas, para facilitar la rápida y fácil realización de operaciones aritméticas complejas;

En la lógica y la matemática
 a la regla de tres o regla de tres simple, la operación que se utiliza para hallar el cuarto término de una proporción, cuando se conocen los otros tres;
 a la regla de aligación, la regla por la cual se averigua el precio común de la mezcla de especies de diferente valor;
 a la regla de inferencia, un método para construir inferencias válidas;
 a la regla de la cadena, una fórmula para el cálculo de la función derivada, de la composición de funciones matemáticas;

En organizaciones religiosas/filosóficas/esotéricas
 a la Virgen de Regla, una advocación de la Virgen María;

En las órdenes religiosas
a las reglas monásticas, el conjunto de los preceptos que deben observar su miembros;
 a la Regla de San Benito o regla benedictina, la regla monástica que Benito de Nursia escribió a principios del ;
 a la Regla de san Agustín o regla agustina, las normas que Agustín de Hipona redactó para organizar la vida de la comunidad cuando fundó el monasterio de Tagaste, en el norte de África;

En la francmasonería
a la regla, uno de los símbolos de la masonería;

En la biología
 a regla, el término coloquial con el que se conoce a la menstruación o período, que se produce en la última fase del ciclo menstrual, el sangrado que experimentan las mujeres y algunas hembras mamíferas cuando el óvulo, que se expulsa del ovario para ser fecundado, no se fertiliza;

En la geografía
 a Regla, un municipio en la provincia de Ciudad de La Habana;

En las organizaciones ecologistas
 a la regla de las tres erres, una propuesta sobre los hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologista Greenpeace;

En el diseño web
 a la regla de los tres clics, referente a la navegación de una página web.

Enlaces externos